Bhaskara pode se referir a:

 Bhaskara (filósofo), um filósofo indiano que foi um dos primeiros da tradição Bhedabheda da Vedanta
 Bhaskara I, um matemático indiano do século VII
 Bhaskara II, um matemático e astrônomo indiano do século XII, autor do Lilavati
 Bhaskara 1, um satélite artificial indiano
 Bhaskara 2, um satélite artificial indiano
 Fórmula quadrática, também conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara

Desambiguação